Nothobius är ett släkte av mångfotingar. Nothobius ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Nothobius